Agar steht für:

 Agar, Geliermittel
 Dänischer Agar, siehe Furcellaran
 Agar (South Dakota), Ort im Sully County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Agar, anderer Name für Südzentral-Dinka, Dialekt der Dinka-Sprache im Südsudan
 Magyar Agár, ungarische Windhund-Rasse
 Agar.io, Browserspiel

Agar ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Agar (1923–2001), englischer Rugby-Union-Spieler
 Alf Agar (1904–1989), englischer Fußballspieler
 Amber Agar (* 1976), britische Schauspielerin
 Ashton Agar (* 1993), australischer Cricketspieler
 David Agar (* 1956), britischer Chemiker
 Eileen Agar (1899–1991), britische Malerin und Fotografin
 Francilla Agar (* 1975), dominicanische Schwimmerin
 Jean Antoine Michel Agar (1771–1844), französischer Staatsbeamter
 John Agar (1921–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph William Agar (1874–1933), englischer Fußball- und Cricketspieler
 Mark Agar (* 1948), britischer Bobsportler
 Michael Agar (1945–2017), US-amerikanischer Anthropologe
 Michel Pierre Antoine Laurent Agar de Mosbourg (1824–1892), französischer Diplomat und Bibliophiler
 Pedro Agar y Bustillo (1763–1822), spanischer Marineoffizier und Regent
 Roy Agar (* 1936), englischer Fußballspieler
 Ryan Agar (* 1987), australischer Tennisspieler
 Steve Agar (* 1968), dominicanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Marie Léonide Charvin (1832–1891), als Agar bekannte Schauspielerin
 Hagar, landläufig Agar genannte, biblische Figur